У́лица Талали́хина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Талалихина — улица во Владивостоке.
 Улица Талалихина — улица в Калининграде.
 Улица Талалихина — улица в Липецке.
 Улица Талалихина — улица в Подольске.
 В Москве:
 Улица Талалихина (Таганский район).
 Улица Талалихина (Южное Бутово).

Украина 
 Улица Талалихина — улица в Донецке.
 Улица Талалихина — улица в городе Запорожье.

Казахстан 
 Улица Талалихина — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Переулок Талалихина — переулок в Санкт-Петербурге.